Der Kanton Vinça ist ein ehemaliger, bis 2015 bestehender französischer Kanton im Arrondissement Prades, im Département Pyrénées-Orientales und in der Region Languedoc-Roussillon. Sein Hauptort war Vinça. Vertreterin im Generalrat des Départements war ab 2009 Marie-Thérèse Casenove.

Der Kanton war 261,14 km² groß und hatte am 1. Januar 2012 11.502 Einwohner.

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Bevölkerungsentwicklung 

Vinca
Aufgelöst 2015